Футбольный клуб «Биолог»:
 «Биолог» — прежнее название российского футбольного клуба «Биолог-Новокубанск» из посёлка Прогресс Новокубанского района Краснодарского края.
 «Биолог» — белорусский футбольный клуб из города Новополоцк, известный также как «Двина-Белкон» (являлся фарм-клубом витебской «Двины»).